Bundestagswahlkreis 156 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Bautzen I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Meißen (2009)
 Bundestagswahlkreis Kamenz – Hoyerswerda – Großenhain (2002 bis 2005)
 Bundestagswahlkreis Frankenthal (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Mainz (1949 bis 1976)